Das TAB New Zealand Darts Masters 2022 war ein Einladungsturnier im Dartsport und wurde vom 26. bis zum 27. August 2022 von der Professional Darts Corporation ausgetragen. Es war das sechste Turnier der World Series of Darts 2022 und wurde wie bei der letzten Austragung 2019 in der Globox Arena in Hamilton ausgetragen.

Den Sieg errang im Finale der Waliser Gerwyn Price, welcher über seinen Landsmann Jonny Clayton mit 8:4 legs triumphierte. Es war sein erster Sieg bei der World Series of Darts 2022.

Format 
Das Turnier wurde im K.-o.-System gespielt. Spielmodus war in der ersten Runde und im Viertelfinale ein best of 11 legs, im Halbfinale best of 13 legs und im Finale best of 15 legs.
Jedes leg wurde im double-out-Modus gespielt.

Preisgeld 
Bei dem Turnier wurden insgesamt £ 60.000 an Preisgeldern ausgeschüttet, das sich unter den Teilnehmern wie folgt verteilte:

Teilnehmer 
Für das Turnier qualifizierten sich die folgenden Spieler:
 8 Wildcards von der Professional Darts Corporation
 Die 3 PDC Tour Card Holder 2022 aus Ozeanien
 4 Qualifikanten von der DPNZ Tour
 1 Qualifikant von der DPA Pro Tour

Wildcards
  Peter Wright
  Gerwyn Price
  Michael van Gerwen
  Fallon Sherrock
  James Wade
  Michael Smith
  Jonny Clayton
  Joe Cullen
  Dimitri Van den Bergh

Tour Card Holder Ozeaniens
  Simon Whitlock
  Damon Heta
  Gordon Mathers

DPNZ-Qualifikanten
  Bernie Smith
  Kayden Milne
  Ben Robb
  Warren Parry

DPA-Qualifikant
  Mal Cuming

Turnierverlauf

Übertragung 
Im deutschsprachigen Raum übertrug der Streaming-Dienst DAZN die Veranstaltung.

Weblinks 
 Bericht auf dartn.de
 Bericht auf darts1.de

Einzelnachweise 

NZ Darts Masters
World Series of Darts 2022